Spofford – centro abitato del Texas
Spofford – comunità non incorporata del New Hampshire
Spofford – lago del New Hampshire